Гури́ды или Шансабаниа́н (; ) — суннитская династия таджикского происхождения, правившая в Гуридском султанате с 1148 по 1215 год.

История династии

Происхождение 
В XIX веке некоторые европейские ученые, такие как Маунтстюарт Эльфинстон, поддерживали идею о том, что династия Гуридов была связана с современными пуштунами, но это, как правило, отвергается современной наукой и, как говорил Моргенстьерне в Энциклопедии ислама, "по разным причинам очень маловероятно". Некоторые ученые утверждают, что династия была таджикского происхождения.

В энциклопедии Ираника говорится: Мы также ничего не знаем об этнической принадлежности Гуридов в целом и Шансабани в частности; мы можем только предположить, что они были восточноиранскими таджиками.Босуорт далее указывает, что фактическое название семьи Гуридов, Ал-е Шанса́б (Āl-e Šansáb; ), является арабским произношением исконно среднеперсидского имени Вишнасп.

Историк Андре Винк объясняет в Новой Кембриджской Истории Ислама:Династия Шансабани сменила Газневидов во второй половине XII века. Эта династия была не тюркского и даже не афганского, а восточноперсидского (восточноиранского) или таджикского происхождения, говорящая на своем собственном персидском диалекте, как и остальные жители отдаленного и изолированного горного региона Гур и его столицы Фирузкух (на территории современного Центрального Афганистана).Когда Гуриды начали выделяться своими завоеваниями, придворные и специалисты по генеалогии (такие как Фахр-и Мудаббир и аль-Джузджани) создали фиктивную генеалогию, которая связала Гуридов с иранским прошлым. Они проследили происхождение семьи Гуридов от мифического арабского тирана Заххака, упомянутого в средневековом персидском эпосе Шахнаме, семья которого, как сообщается, поселилась в Гуре после того, как иранский герой Фаридун положил конец тысячелетней тирании Заххака.

Гур оставался в основном населенным буддистами до XI века. Затем регион была исламизирована и дал начало Гуридам.

Язык 
Родной язык Гуридов, по-видимому, отличался от придворного языка, персидского. Абу-ль-Фадль Байхаки, известный историк эпохи Газневидов, на 117 странице своей книги «Тарих-и Байхаки» пишет: Султан Масуд пошел в Гуристан и взял своего ученого спутника с двумя людьми из Гура в качестве переводчиков между ним и людьми этого региона...Однако, подобно Саманидам и Газневидам, Гуриды были великими покровителями персидской литературы, поэзии и культуры и продвигали их при своих дворах как свои собственные. Современные авторы называют их "персидскими гуридами". Андре Винк описывает язык Гуридов как "особый персидский диалект".

Нет ничего, что могло бы подтвердить недавно сделанный вывод учёных и историков о том, что жители Гура изначально говорили на пушту, а утверждения о существовании "поэзии пушту", такой как Пата Хазана, периода Гуридов, необоснованны.

Ранняя история 
Некий правитель Гуридов по имени Амир Банджи был правителем Гура и предком средневековых правителей Гуридов. Его правление было узаконено халифом Аббасидов Харуном ар-Рашидом. До середины XII века Гуриды были связаны с Газневидами и сельджуками около 150 лет. Начиная с середины XII века, Гур объявил о своей независимости от Газневидского эмирата. В 1149 году правитель Газневидов, Бахрам-шах Газни, отравил местного лидера Гуридов Кутб ад-Дина Мухаммада, который нашел убежище в городе Газни после ссоры со своим братом Сайф ад-Дином Сури. В отместку Сайф двинулся на Газни и победил Бахрам-шаха в Первой битве при Газни. Однако год спустя Бахрам вернулся и одержал решающую победу над Сайфом, который вскоре был схвачен и распят в Пули-и-Як-Так. Баха ад-Дин Сам I, другой брат Сайфа, намеревался отомстить за смерть двух своих братьев, но умер от естественных причин, прежде чем смог добраться до Газни.

Образование султаната 
Ала ад-Дин Хусейн, один из младших братьев Сайфа и недавно провозглашенный малик Гуридов, также намеревался отомстить за смерть двух своих братьев. Ему удалось победить Бахрам-шаха, а затем разграбить Газни после Второй битвы при Газни; город горел семь дней и семь ночей. За это он получил титул Джахансуз, что означает "сжигатель миров". Газневиды отвоевали город с помощью сельджуков, но уступили его им (огузам). Он превращает провинцию Гур в султанат и получает титул «султан аль-Муаззам».

В 1152 году Ала ад-Дин Хусейн отказался платить дань сельджукам и вместо этого выступил с армией из Фирузкуха, но был разбит и захвачен в плен при Набе султаном Ахмадом Санджаром. Ала ад-Дин Хусейн оставался пленником в течение двух лет, пока его не освободили в обмен на крупный выкуп сельджукам. Тем временем соперник Ала ад-Дина по имени Хусейн ибн Насир ад-Дин Мухаммад аль-Мадини захватил Фирузкух, но был убит в нужный момент, когда Ала ад-Дин вернулся, чтобы вернуть свои владения предков. Ала ад-Дин провел остаток своего правления, расширяя владения своего султаната; ему удалось завоевать Гарчистан, Тохаристан и Бамиан, а позже два последних он отдал в правление Фахр ад-Дину Масуду, положив начало бамианской ветви Гуридов. Ала ад-Дин умер в 1161 году и ему наследовал его сын Сайф ад-Дин Мухаммад, который погиб два года спустя в сражении.

На пике могущества 
Сайф ад-Дину Мухаммаду наследовал его двоюродный брат Гийас ад-Дин Мухаммад, который был сыном Баха ад-Дина Сама I и показал себя способным султаном. Сразу после восшествия на престол Гийас с помощью своего верного брата Муизз ад-Дина Мухаммада (позже известного как «Мухаммад Гури») убил конкурирующего вождя Гуридов по имени Абу-ль-Аббас. Затем Гийас победил своего дядю Фахр ад-Дина Масуда, который претендовал на трон Гуридов и вступил в союз с сельджукским губернатором Герата и Балха.

В 1173 году Муизз ад-Дин Мухаммад отвоевал город Газни и помог своему брату Гийасу в его борьбе с государством Хорезмшахов за господство над Хорасаном.

После смерти своего брата Гията 13 марта 1203 года Муизз ад-Дин стал преемником своей империи и правил до своего убийства в 1206 году близ Джелума исмаилитами, которых он преследовал при жизни.

Падение династии 
После смерти хорезмшаха Текеша на престол вступил его младший сын Ала ад-Дин Мухаммед II. Его правление началось войной с Гуридами, которые захватили крупный город Мерв, почти без боя заняли Абиверд, Серахс и Нису, взяли Нишапур и пленили брата хорезмшаха, которого отправили в Герат. Осадив Герат, войска Ала ад-Дина Мухаммеда в течение месяца пытались прорвать его оборону. Лишь после получения откупа хорезмшах снял осаду. К этому времени на помощь Гийас ад-Дину из Индии подошли войска Муиз ад-Дина. После кровопролитной битвы хорезмийцам пришлось отступить. Преследуя отступающие войска Ала ад-Дина Мухаммеда II, Шихаб ад-Дин окружил его столицу Гургандж, обороной которой руководила мать хорезмшаха — Теркен-хатун.

При поддержке каракитаев Ала ад-Дину Мухаммеду удалось вытеснить Гуридов за пределы Хорезма и заключить мир, однако это не отменяло многолетнюю вражду двух династий. Только после убийства Муиз ад-Дина ассасинами в 1206 году и раздела Гуридского султаната на части, хорезмшахи находят повод вторгнуться в Хорасан.

Культурное влияние 
Гуриды были великими покровителями персидской культуры и литературы и заложили основу для персидского государства на Индийском субконтиненте. Однако большая часть литературы, созданной в эпоху Гуридов, была утеряна. Они также перенесли персидскую архитектуру в Индию. Согласно Амир Хосрову Дехлеви, индийцы выучили персидский язык из-за «влияния Гуридов и тюрков».

Из государства Гуридов образовался Делийский султанат, который установил персидский язык в качестве официального придворного языка, который сохранился до конца эпохи Великих Моголов в XIX веке.

Правители

Правители Мандеша 
 Сури ибн Мухаммад, малик
 Мухаммад ибн Сури, малик ?—1011
 Абу Али ибн Мухаммад, малик 1011—1035
 Аббас ибн Шит малик 1035—1060
 Мухаммад ибн Аббас, малик 1060—1080
 Кутб ад-Дин Хасан ибн Мухаммед, малик1080—1100
 Изз ад-Дин Хусейн I ибн Хасан, абул-мулюк («отец-король») 1100—1146

Правители Бамийана 
 Масуд ибн Хусейн, малик 1127—1145
 Мухаммад ибн Масуд, малик 1145—1163
 Баха ад-Дин Сам II, малик 1163—1192
 Джамал ад-Дин Али ибн Сам, малик 1192—1206
 Ала ад-Дин ибн Сам, малик 1206—1215

Правители Серахса 
 Тадж ад-Дин Занги ибн Масуд, малик 1201—1205

Правители Фирузкоха 
 Кутб ад-Дин Мухаммад Харнак ибн Хусайн I, малик 1127—1148

Правители Заминварда 
 Насир ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн I, малик 1127—

Правители Гура 
 Сайф ад-Дин Сури ибн Хусейн, малик 1127—1148
 Баха ад-Дин Сам I, малик 1148
 Ала ад-Дин Хусейн Джахансуз, малик 1148—1150, султан аль-Муаззам («Великий») 1150—1161
 Сайф ад-Дин Мухаммад ибн Хусейн, малик 1161—1163
 Гийас ад-Дин Абу-ль-Фатх Мухаммад, султан Абу-ль-Фатех («отец-победитель»1163—1202
 Муизз ад-Дин Абу-ль-Музаффар Мухаммад, султан Шахаб-ад-дин («метеор веры») 1202—1206
 Гийас ад-Дин Махмуд ибн Мухаммад, султан 1206—1212
 Баха ад-Дин Сам III, султан 1212—1213
 Ала ад-Дин Атсыз Гури, султан 1213—1214
 Ала ад-Дин Али, султан 1214—1215

Правители Хорасана 
 Зийа ад-Дин Мухаммад ибн Абу Али, малик 1201

Генеалогическое древо Гуридов

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Появились в 1148 году

Исчезли в 1215 году
Династии Аббасидского халифата
Династии Афганистана
Династии средневековой Азии
Династии правителей Центральной Азии
Дворянские роды Ирана
История Таджикистана
История Афганистана